Small Wonder, sitcom americana degli anni '80 nota in Italia come Super Vicki
 Small Wonder Records, etichetta discografica britannica